Nastus kan syfta på:

 Nastus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Nastus (växter) – ett släkte av växter